Théodora Cantacuzène (v. 1340 - après 1390), était l’épouse d’Alexis III de Trébizonde.

Théodora Cantacuzène peut aussi désigner :

Théodora Raoulaina (v. 1240 – 1300), nièce de Michel VIII Paléologue et opposante au Deuxième concile de Lyon
Théodora Paléologue Ange Cantacuzène, mère de Jean VI Cantacuzène
Théodora Cantacuzène (épouse d’Orhan) (morte après 1381), fille de Jean VI Cantacuzène et épouse d’Orhan de l’Emirat ottoman
Théodora Cantacuzène (épouse d’Alexis IV de Trébizonde) (morte en 1426)

Voir aussi
Cantacuzène (Empire byzantin)

Homonymie de personnes
Cantacuzène (Empire byzantin)
Homonymie dynastique